Полоцкое — село в Самойловском районе Саратовской области, находящееся на границе с Волгоградской областью. Улицы расположены вдоль пруда с 4-х сторон. Село в составе Красавского сельского поселения Самойловского района. В 2007 г. избирателей числилось 525 чел.

Учреждения села 
 Школа
 Детский сад
 Сбербанк
 Дом культуры
 Почта
 Медпункт

Экономика 
Основным занятием местного населения является сельское хозяйство, так как село находится в чернозёмной полосе России. Выращивают в основном ячмень, рожь, пшеницу, подсолнечник.

Ссылки 
  
  

Населённые пункты Самойловского района